Andal Ampatuan sr., Filipijns politicus en voormalig gouverneur van Maguindanao; 
 Andal Ampatuan jr., Filipijns politicus en zoon van Andal Ampatuan sr.